Tasiilaajik bezeichnet:
 Tasiilaajik (Bucht, Ammassalik Ø), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tasiilaajik (Bucht, Fridtjof Nansen Halvø), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tasiilaajik (Bucht, Kialiip Tasiilaa), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tasiilaajik (Bucht, Parpalippiip Qaaja), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tasiilaajik (Bucht, Pukkittivaalagajik), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tasiilaajik (Bucht, Qeertartivattiaq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tasiilaajik (Bucht, Sermilik), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland